12753 Повенмаєр (12753 Povenmire) — астероїд головного поясу.
 Ден Повенмаєр (англ. Dan Povenmire народився 18 вересня 1963) — американський режисер.